Алексей Борисович Чардымский (род. 1966) — российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист.

Биография 
В 1996 г. окончил Челябинский государственный институт искусства и культуры, факультет театра, кино и телевидения (мастерская В. Петрова, Р. Щукиной).

С 1993 по 1999 гг. — актёр Театра-студии «Кураж».

С 2004 по 2006 гг. — актёр Театра «Премьера» (г. Санкт-Петербург).

Дебют в кино состоялся в 2001 г., в фильме «Кобра. Антитеррор».

Алексей Чардымский пишет сценарии, стихи.

Член Союза кинематографистов России.

Член Гильдии Актёров кино России.

Фильмография

Творчество

Театральные роли 
Спектакль: «Дракон», Роль: Дракон бургомистр, Театр: Челябинский театр «Кураж», Режиссёр: И.Бахтин

Спектакль: "Последняя женщина Дона Хуана, Роль: Дон Хуан, Театр: Челябинский театр «Кураж», Режиссёр: А.Чардымский

А. Островский " Праздничный сон до обеда". Персонаж - Нил Борисович Неуеденов. Санкт-Петербургский театр " Странник". 2023г.

Режиссёр 
2005 год — Параллели памяти (документальный)

2020г. "Владимир Рекшан. Человек эпохи современного Возрождения"(документальный)

Сценарист 
2005 год — Параллели памяти (документальный)

2020г. "Владимир Рекшан. Человек эпохи современного Возрождения" . (документальный)

Примечания

Ссылки 
 Алексей Чардымский на сайте Всероссийского голосования АКТЁР ГОДА
 Алексей Чардымский на сайте Кино СССР
 Алексей Чардымский на сайте РусКино
 Алексей Чардымский на сайте КиноПоиск
 Алексей Чардымский на сайте Режиссёр.com
 Стихи Алексея Чардымского на сайте Стихи. Ру